Ninnis peut désigner :

 Belgrave Ninnis (1837-1922), un chirurgien et explorateur britannique ;
 Belgrave Edward Sutton Ninnis (1887-1912), un militaire et explorateur britannique, fils de Belgrave Ninnis ;
 Vallée Mertz-Ninnis, une vallée de l'Antarctique ;
 Glacier Ninnis, un glacier de l'Antarctique.